GFT est un sigle qui peut désigner :
 Gouvernement fédéral de transition, le gouvernement de la République de Somalie reconnu au niveau international jusqu'en  ;
 gestion financière des télecoms, l’ensemble des outils et ressources qui ont pour objectif d’optimiser la gestion des dépenses télécoms.